Udunga – ułus w Rosji, w Buriacji
 Udunga – rzeka w Rosji, w Buriacji